Cazilhac (Aude)
Cazilhac (Hérault)
ook:
Cazillac, Lot